Del Fra ist der Familienname folgender Personen:

 Lino Del Fra (1929–1997), italienischer Dokumentar- und Filmregisseur
 Riccardo Del Fra (* 1956), italienischer Jazzbassist und -komponist